Börs kan syfta på:

 Börs – en marknadsplats där man köper och säljer olika saker till marknadspris
 Aktiebörs – plats där man handlar med värdepapper
 Elbörs – plats där man handlar med el
 Råvarubörs – plats där man handlar med råvaror
 Börs (behållare) – behållare avsedd för förvaring av betalningsmedel

Se även
Börsen